Nikopoli kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Nikopol (ort), Pleven, Obsjtina Nikopol,

Grekland 

 Nikópoli, ort, Epirus, Nomós Prevézis, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar